Первая пара посева — Ксения Лыкина и Анастасия Павлюченкова — чемпионки соревнований.

Посев 
{|
|
  Ксения Лыкина /  Анастасия Павлюченкова (Титул)
  Симона Халеп /  Катажина Питер (Четвертьфинал)
  Тайра Калдервуд /  Никола Хофманова (Четвертьфинал)
  Ноппаван Летчивакан /  Софи Мульсап (Четвертьфинал)
|
<ol start="5">
 Бояна Йовановски /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
 Саша Джонс /  Джессика Мур (Отказ)
 Мэдисон Бренгл /  Алекса Гуарачи ''(Второй раунд)
 Марта Сироткина /  Чжоу Имяо ''(Полуфинал)
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия